Конкурс песни «Евровидение 2009» (; ) — 54-й конкурс Евровидения, прошедший впервые в истории в России. Он проводился с 12 по 16 мая 2009 года в СК «Олимпийский» в Москве. В конкурсе приняли участие 42 страны: после 11-летнего перерыва вернулась Словакия, тогда как Сан-Марино отказалось от участия из-за финансовых проблем, а Грузия отказалась от участия в конкурсе из-за скандального текста песни. Латвия подтвердила своё участие в самый последний момент, несмотря на финансовые сложности.

На конкурсе снова изменилась система голосования: судьбу участников шоу решали вместе в полуфинале и финале как зрители, так и жюри. Зрители совместно с жюри выбирали 10 исполнителей в каждом полуфинале, которые могли пройти в финал — первые 9 мест по итогам зрительского голосования гарантировали выход в финал, в то время как 10-го исполнителя определяло только жюри. В финале баллы зрителей и баллы жюри складывались и переводились в окончательные баллы по 12-балльной шкале, которые и шли в копилку каждого из исполнителей.

В конкурсе приняла участие французская звезда Патрисия Каас, хорошо известная в России. Второй раз от Греции участвовал также известный в России Сакис Рувас, в третий раз от Мальты поехала певица Кьяра, а от Азербайджана поехал известный в Европе и России певец Араш вместе с Айсель. Россию представляла гражданка Украины Анастасия Приходько. Победу в конкурсе одержал Александр Рыбак, певец белорусского происхождения, представлявший Норвегию. Рыбак установил абсолютный количественный рекорд в истории «Евровидения» и заодно рекорд по количеству очков превосходства над вторым местом — 169 очков.

Впервые в истории Евровидения его ведущими стали четыре человека: полуфиналы вели Андрей Малахов и Наталья Водянова, а ведущими финала стали Иван Ургант и Алсу.

Телевизионным режиссером конкурса стал Андрей Болтенко.

Место проведения 
После победы Димы Билана с песней «Believe» на конкурсе 2008 года в Белграде (Сербия) право на проведение конкурса получила Россия. Владимир Путин, премьер-министр России, объявил, что конкурс будет проходить в Москве, а Первый канал заявил о том, что конкурс будет проведён в «Олимпийском».
Это предложение было одобрено Европейским вещательным союзом 13 сентября 2008 года.

Генеральный директор спорткомплекса, Владимир Чурилин, опроверг слухи о скорой реконструкции здания, сказав, что это совершенно необязательно, поскольку «Олимпийский» уже может вместить более  зрителей.
Зал спорткомплекса «Олимпийский» стал самым большим концертным залом за время проведения конкурсов «Евровидения». Его общая площадь составила 10 тысяч квадратных метров. Из них общий метраж сцены — 1500 квадратных метров, а основная площадка — 300 квадратных метров.

Стоимость 
По заявлению заместителя мэра в правительстве Москвы, руководителя рабочей группы по организации конкурса Валерия Виноградова бюджет конкурса сформирован из пяти источников: федерального бюджета, бюджета Москвы, средств Европейского вещательного союза (EBU), «Первого канала» и средств спонсоров. По данным газеты «Ведомости» из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей, EBU выделило 6,5 млн швейцарских франков (примерно 187,6 млн рублей), бюджет Москвы выделил 200 млн рублей. «Первый канал» осуществляет продажу спонсорских пакетов и обещает раскрыть затраты после проведения конкурса. Суммарные затраты на проведение конкурса без учёта средств спонсоров и «Первого канала» составляют около 42 млн долларов США. По данным гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, стоимость проведения конкурса в Финляндии составила 24 млн евро. Также Константин Эрнст отметил, что шоу не окупится и «Главное — не заработки, а внешнеполитический эффект». Основные затраты на проведение конкурса связаны с арендой и переоборудованием спорткомплекса «Олимпийский», рекламы конкурса, сопровождением делегаций и журналистов, экипировкой обслуживающего персонала и волонтёров, транспортом и т. д. При этом наружная реклама «Евровидения» в Москве на 800 щитах была размещена в рамках социального заказа.

Гостиницы 
Федеральная антимонопольная служба перед конкурсом инициировала расследование в отношении ряда московских гостиниц, которые были заподозрены в повышении цен на номера в период проведения конкурса «Евровидение» на 30 %.

Безопасность 
По словам министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева (выступал на оперативном совещании по обеспечению безопасности мероприятия), МВД России и ФСБ перед проведением конкурса собирают информацию о лицах, которые могут помешать проведению конкурса.

Активисты российского и белорусского ЛГБТ-движений заявили, что в день финала намерены провести в Москве парад толерантности.

Формат и порядок проведения 
В июне 2008 года в Афинах (Греция) прошло совещание Вещательного Союза, на котором выдвигалось предложение лишить «Большую Четвёрку» (Франция, Германия, Испания и Великобритания) автоматического места в финале конкурса.
Тем не менее, было подтверждено, что эти страны сохраняют эту привилегию в 2009 году и могли лишиться её в 2010 году.

Голосование 
В ответ на непрекращающиеся жалобы вещателей относительно политизированности голосования, голосов диаспор и стран-соседей Вещательный Союз произвёл оценку голосования с возможностью его изменения в 2009 году. Организаторы конкурса предложили вещателям и специальным контрольным группам принять участие в опросе касательно изменений в системе голосования.
Telewizja Polska предлагает ввести международное жюри по аналогии с тем, что использовалось в Конкурсе танца Евровидение 2008, чтобы уменьшить влияние добрососедских голосов и уделению большего внимания художественной ценности песни.
С тех пор было подтверждено, что в финале конкурса голоса телезрителей и жюри в каждой стране будут комбинироваться в соотношении 50/50. Метод отбора победителей полуфиналов останется тем же: 9 конкурсантов отбирают телезрители, одного — жюри. Как известно, национальные жюри стопроцентно определяли победителя Конкурса до 1996 года включительно. В 1997 году в качестве эксперимента в 5 из 25 участвующих стран было проведено телефонное голосование телезрителей, оценки жюри этих стран могли быть использованы как запасной вариант в случае технических сбоев телеголосования. С 1998 года телеголосование стало позиционироваться оргкомитетом как преимущественное, с рекомендацией всем странам-участницам вводить его при наличии технической возможности. В течение последующих 6 лет телеголосование вводилось постепенно, в некоторых странах использовался смешанный тип с голосованием жюри (50/50). Первый Конкурс со стопроцентным телеголосованием прошел в 2004 году, когда впервые оно, помимо прочих стран, было опробовано Россией. Таким образом, телезрители на сто процентов определяли победителя Конкурса в течение 5 лет (2004—2008).

Ключ от конкурса 
Новая традиция передавать символ Евровидения в виде ключа началась недавно. В 2006 году Хельсинки изготовили этот ключ с надписью «Eurovision Song Contest Host City», также указаны все годы проведения конкурса и принимающие города до 2007 года. На эмблеме также расположилось изображение Сенатской площади в Хельсинки. 14 декабря 2008 года мэр Белграда Драган Джилас торжественно передал Юрию Лужкову символические «ключи», которые оказались похожими на связку компакт-дисков на огромном кольце-брелоке. Один из «дисков» действительно запечатлел виды Белграда с символикой Евровидения-2008. Акт передачи прошёл в Демонстрационном зале ГУМа на Красной площади, в центре Москвы. Сначала журналистам и мэрам двух столиц показали видеонарезку с лучшими фрагментами Евровидения-2008 под песню-победительницу Димы Билана «Believe».

Логотип конкурса 
В этом году логотипом конкурса стала «Птица Фантазии» — Жар-птица
, которую разработала компания RedSquareDesign. Жар-птица является традиционным персонажем русских сказок. В этом году у конкурса не было девиза.

Финал 
Особенности шоу финала Евровидения-2009:
 Открыло финальное представление выступление победителя предыдущего года, Димы Билана, который летал над залом и пробивал стены на пути к главной сцене конкурса.
 Комментаторами Первого канала в России на протяжении финала были Филипп Киркоров и Яна Чурикова.
 Представление песен проходило без предваряющего короткого видео, как в прошлые годы, а с использованием стилизованных видеоколлажей. В конце коллажей крупным планом были показаны различные транслитерированные русские слова или выражения латинскими буквами и перевод их на английский язык.
 Экскурсии по Москве для участников конкурса вела Ирена Понарошку. Она говорила о том, какие неправдивые слухи ходят о России, а картинка сзади неё опровергала её слова.
 Во время подсчёта голосов публику в «Олимпийском» развлекало аргентинское шоу «Fuerza Bruta» с двигающимися прозрачными бассейнами над зрительным залом.
 Ведущими финала были Алсу и Иван Ургант.
 Начало голосования объявили российский космонавт Геннадий Падалка и японский астронавт Коити Ваката из девятнадцатого долговременного экипажа с МКС (в прямой трансляции из космоса). К. Ваката произнес фразу первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали!», после чего началось голосование.

Объявление голосов в финале 
Наименьшие баллы (от 1 до 7) от каждой страны отдельно не объявлялись, а только отображались в таблице. Устно присваивались баллы 8, 10 и 12. Ниже приведён порядок объявления голосов в финале с именами ведущих, объявлявших баллы:

<li>  ()
<li>  ()
<li>  (Екатерина Литвинова)
<li>  (Полин Агиус)
<li>  (Томас Андерс)
<li>  (Петра Шубртова)
<li>  (Сара Доун Файнер)
<li>  (Дора Томасдоттир)
<li>  (Янн Реноар)
<li>  ()
<li>  (Ингеборга Дапкунайте)

<li>  (Роберто Мелони)
<li>  (Йована Вукчевич)
<li>  (Бригитс Гарсия)
<li>  ()
<li>  ()
<li>  ()
<li>  (Игнас Крупавичюс)
<li>  (Дункан Джеймс)
<li>  (Фросина Йосифовская)
<li>  (Любомир Баяник)
<li>  (Алексис Косталас)

<li>  (Эльвир Лакович)
<li>  (Марыся Горобец)
<li>  (Мелтем Эрсан Язган)
<li>  ()
<li>  (Йована Янкович)
<li>  (София Параскева)
<li>  ()
<li>  ()
<li>  (Лаура Пылдвере)
<li>  ()
<li>  (Элена Коэлью)

<li>  ()
<li>  ()
<li>  ()
<li>  (Санду Лянча)
<li>  (Петер Полес)
<li>  (Сирушо)
<li>  (Эва Новодомски)
<li>  (Хусния Мегеррамова)
<li>  (Стиан Барснес)

Норвегия первоначально должна была объявить голоса 17-й по счёту, но объявила 42-й.

Жеребьёвка 

30 января 2009 года в отеле Mariott Royal Aurora в Москве прошла традиционная жеребьёвка стран-участниц Конкурса песни Евровидение 2009. В стандартную процедуру жеребьёвки организаторы внесли национальный колорит. В шести прозрачных корзинах лежали русские матрёшки, в которых находились названия стран-участниц. 38 стран, которые должны были принять участие в полуфиналах, были разделены на 6 корзин, основываясь на их географическом месторасположении и математическом анализе тенденций голосования на Евровидении начиная с 2004 года. В четырёх корзинах находилось по шесть матрёшек, а в двух — семь. Жеребьёвку проводила популярная телеведущая музыкальных проектов Первого канала Яна Чурикова.

В полуфиналах Евровидения-2009, которые прошли 12 и 14 мая, приняли участие 37 стран: Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Другие участники на конкурсе песни Евровидение 2009

Вернувшиеся в 2009 году

Вернувшиеся исполнители 
 : Кьяра — участвовала в 1998 году — 3 место; в 2005 году — 2 место.
 : Сакис Рувас — участвовал в 2004 году — 3 место.
 : Пётр Елфимов — участвовал в 2004 году (бэк-вокал) — 19 место в полуфинале.
 : Мартина Маерле — бэк-вокалистка в 2003 (Хорватия), 2007 (Словения) и 2008 (Черногория).

Не принявшие участия в 2009 году 
  — финансовые проблемы.
  — была дисквалифицирована из-за нежелания менять текст песни, который был признан не соответствующим правилам конкурса.
  — с 1994 года членство в ЕВС приостановлено.
  — страна однажды приняла участие в конкурсе в 1980, но с тех пор больше не участвует из-за участия Израиля.
  — должен был дебютировать в 1977, но с тех пор больше не участвует из-за участия Израиля.
  — Ливан должен был дебютировать в 2005, но прямо перед началом финала отказался от участия и больше не принимал участия в конкурсе из-за участия Израиля.
  — бойкотировали конкурс из-за преобладания восточноевропейского голосования.
  — бойкотировали конкурс из-за преобладания восточноевропейского голосования.
  — с 1997 года отказалась участвовать на конкурсе.

Участники

Первый полуфинал 
В первом полуфинале голосуют страны-участницы и , . Синим цветом помечены страны, прошедшие в финал.

Второй полуфинал 
Во втором полуфинале голосуют страны-участницы и , , . Синим цветом помечены страны, прошедшие в финал.

Финал

Раздельное голосование телезрителей и жюри 
Раздельное голосование телезрителей и жюри было опубликовано Европейским Вещательным Союзом в июле 2009 года.

Результаты

1-й полуфинал

2-й полуфинал

Финал

12 баллов в финале

Премия Марселя Безансона 
Премия Марселя Безансона (англ. Marcel Bezençon Awards) впервые была вручена на «Евровидении-2002» в Таллине (Эстония) лучшим песням финалистов фестиваля. Учредители — Кристер Бьоркман (представитель Швеции на Конкурсе песни «Евровидение-1992») и Ричард Хэрри (участник шведской поп-группы «Herreys», в качестве участника от Швеции победил в Конкурсе песни «Евровидение-1984»). Название премия получила в честь создателя песенного конкурса. Награды вручаются по трём категориям: «лучший исполнитель», «лучший композитор» и «приз зрительских симпатий».

OGAE 
Организация Générale des Amateurs de l’Eurovision (более известная как OGAE) является международной организацией, которая была основана в 1984 году в Финляндии. Организация представляет собой сеть из более чем 40 фан-клубов по всей Европе и за её пределами, и является неправительственной, неполитической и некоммерческой компанией. Стало ежегодной традицией для OGAE, что голосование длится до главного музыкального конкурса «Евровидение», что позволило участникам из более чем 40 клубов голосовать за их любимые песни.

Премия Барбары Декс 
В 1997 году утверждена премия, вручающаяся ежегодно участнику Евровидения, имеющему самый нелепый образ. Премия была названа в честь участницы из Бельгии, которая вышла в платье собственного дизайна.

Скандалы

Скандал вокруг участия Грузии 
В феврале 2009 года представители Грузии заявили, что представят на конкурсе в Москве песню, которая может носить политический характер. Через несколько дней на конкурс была выбрана песня группы «Стефане и 3G» «We Don't Wanna Put In» («Мы не хотим давления»). При этом российские СМИ отмечали, что песня на слух может восприниматься как текст, содержащий упоминание имени некого «Путина», которого «мы не хотим», что было истолковано как аллюзия на действующего председателя Правительства России Владимира Путина. 20 февраля 2009 года в прессе появилась информация, что текст песни будет изменён. Но уже к вечеру того же дня руководитель национального отбора коллектива на конкурс Натиа Узнадзе опровергла эту информацию, заявив, что текст песни изменяться не будет.

Победительница национального отбора Грузии на Евровидение 2008 Диана Гурцкая негативно отозвалась о песне и отказалась передавать эстафету: «Я грузинка, и боль Грузии — моя боль. Я знаю, что народы наших стран всегда дружили веками. Так и должно быть всегда. Сегодня мы должны сделать все, чтобы наступил мир. Я грузинка, которая родилась в Абхазии. В школу я пошла уже в Тбилиси. Я очень люблю Тбилиси и Грузию — там похоронена моя мама, мои предки. Но при этом мой супруг — русский. Мой ребенок тоже русский. А сама я заслуженная артистка России. Что же мне делать в этой ситуации?».

10 марта Европейский союз телевещателей (EBU) признал текст песни не соответствующим правилам конкурса. Представителям Грузии было предложено заменить текст песни или выбрать другую композицию. На следующий день, 11 марта, в Грузии было принято решение отказаться от участия в конкурсе.

Обвинения в подтасовке результатов 
18 мая 2009 года вице-президент Первого национального телеканала Украины Роман Недзельский, заявил о том, что представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение-2009» украинская певица Анастасия Приходько получила от Украины больше баллов, чем ей присудили члены жюри и жители страны в результате СМС голосования. По его словам, члены профессионального жюри «не дали России никаких баллов», а телезрители оценили её выступление «немногим выше». Однако, со слов Романа Недзельского, за две минуты до объявления результатов телеголосования на Украине «сбросили с EBU эту невероятную цифру, и именно такую информацию мы должны были распространить». Было объявлено, что Россия получила от Украины 8 баллов. Подано официальное письмо в Европейский вещательный союз по этому поводу.

Европейский вещательный союз (EBU) опроверг заявление Украины о подтасовке результатов музыкального конкурса «Евровидение-2009». По словам официального представителя EBU Сванте Стокселиуса, заявление председателя украинского жюри Романа Недзельского стало результатом «недопонимания процесса сведения итогов голосования телезрителей и участников жюри».
Сванте Стокселиус подтвердил оценку украинского жюри, однако при этом отметил, что голоса телезрителей поступали напрямую европейскому провайдеру и, таким образом, ни одна страна не знала результатов голосования своих граждан.
Как разъяснил Стокселиус, по новым правилам «Евровидения» баллы, поставленные жюри одной из стран и её телезрителями исполнителю, суммируются. Так, суммы баллов жюри и зрителей Украины для первой тройки оказались следующие: представитель Норвегии Александр Рыбак получил 22 балла (10 от зрителей и 12 от жюри), участники от Азербайджана — 18 баллов (8 от зрителей и 10 от жюри), Анастасия Приходько — 12 баллов (12 от зрителей и ноль от жюри). Таким образом, окончательной оценкой Норвегии стали 12 баллов, Азербайджана — 10 баллов, России — 8 баллов.

Скандал, связанный с армянской заставкой 
В первом полуфинале конкурса в видеозаставке перед выступлением представителей Армении среди архитектурных памятников был показан находящийся на въезде в город в Нагорном Карабахе — Степанакерт (Ханкенди) монумент «Мы — наши горы» за авторством народного художника Армянской ССР скульптора Саргиса Багдасаряна . Хотя в видеозаставке Азербайджана среди архитектурных памятников также был продемонстрирован расположенный в другой стране (Мавзолей поэтов находится в Иране в городе Тебриз, имеющем преимущественно азербайджанское население). Это объясняется тем, что Мавзолей поэтов является местом захоронения азербайджанских и иранских поэтов и находится в провинции Южный Азербайджан. МИД Азербайджана обратился в оргкомитет конкурса с жалобой на использование монумента «Мы — наши горы» и в финале из армянской заставки соответствующий фрагмент был вырезан. Тем не менее изображение монумента всё-таки присутствовало в трансляции финала: на заднем плане на плакате и на обратной стороне папки в руках Сирушо, объявлявшей результаты голосования в Армении.

Скандал, связанный с голосованием азербайджанских зрителей 
Согласно сообщению Общественного телевидения Армении во время трансляции финала конкурса в Азербайджане азербайджанское телевидение не показывало номера телефона, по которому можно было отдать свой голос за исполнительниц из Армении. В связи с этим в оргкомитет конкурса «Евровидение-2009» была направлена соответствующая жалоба с требованием наказания азербайджанского вещателя. Общественное телевидение Азербайджана факт сокрытия номера опровергло.

В середине августа 2009 года британская газета Guardian обнародовала данные о том, что все 43 жителя Азербайджана, отдавшие свой голос за армянский дуэт, были вызваны в правоохранительные органы и допрошены. Несмотря на то, что официальные лица сообщили BBC о том, что телезрители были приглашены «просто для того, чтобы объяснить» свои голоса, один из допрошенных описал радио «Свобода» беседу более серьёзно. По словам Ровшана Насирли, на него оказывалось психологическое давление: «У Вас нет чувства этнической гордости. Как Вы могли проголосовать за Армению?». За Армению же он отдал голос, так как посчитал, что её песня звучала более азербайджанской, чем в выступлении самого Азербайджана. Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются напряжёнными после Карабахской войны начала 1990-х годов, по результатам которой значительная часть территории Нагорного Карабаха и некоторые прилегающие к нему земли, заявленные как азербайджанские, остались под контролем этнических армян.

В сентябре 2009 года было объявлено о принятии решения изменить правила Евровидения в связи с действиями азербайджанских правоохранительных органов. Ранее ответственность за конфиденциальность информации несла телекоммуникационная компания, с 2010 года отвечать за это будет национальный вещатель.

Интересные факты 

 В 2009 году телеверсия конкурса песни «Евровидение-2009» получила 6 премий ТЭФИ в номинациях «Музыкальная программа», «Продюсер телевизионной программы» (Константин Эрнст, Лариса Синельщикова, Юрий Аксюта, Андрей Болтенко), «Художник-постановщик телевизионной программы» (Джон Кейси, Антон Сакара, Андрей Болтенко), «Звукорежиссёр телевизионной программы» (Алексей Менялин, Андрей Пастернак), «Режиссёр телевизионной программы» (Андрей Болтенко) и «Ведущий развлекательной программы» (Иван Ургант, Алсу, Андрей Малахов, Наталья Водянова, Дмитрий Шепелев).
 Выпуски телепередачи «Прожекторперисхилтон» от 12, 14 и 16 мая 2009 года выходили непосредственно перед началом прямой трансляции конкурса под названием «ПрожекторЕвровижн».
 Во время открытия финала, когда Дима Билан пел свою песню победителя, после спуска по воздуху на сцену и снятии плаща, плащ запутался в страховочных тросах.
 Объясняя факт использования в видеоролике Азербайджана Мавзолея поэтов, расположенного в иранском городе Тебризе глава пресс-службы Общественного телерадиовещания Азербайджана Таир Мамедов заявил, что в ролике использовались только памятники, принадлежащие Азербайджану.
 По словам турецкого певца , песня Fairytale, принесшая Александру Рыбаку победу, является плагиатом песни «Bit Pazarı» из сборника «Ben bugün».
 По мнению одного из азербайджанских порталов, музыка к песне участниц из Армении является музыкой танца «Нахчывани», написанного азербайджанским композитором Тофиком Кулиевым. Это не единственный случай обвинения певцов Армении в плагиате азербайджанцев.
 Во время вручения награды победителю конкурса, Александр Рыбак, так сильно сжал от радости Хрустальный микрофон, что у него отвалилась подставка.Однако организаторы истолковали, что это на счастье. Позже была изготовлена копия Микрофона и вручена Рыбаку
 Хотя в этом конкурсе был установлен рекорд по числу баллов за первое место — 387, рекордом среднего балла это не является. Например, средний балл у Великобритании в 1997 году был выше (227 баллов / 24 голосующих страны = 9,46 против 387 баллов / 41 голосующую страну = 9,44 в 2009). Самый же высокий средний балл был также у Великобритании в 1976 году, всего на второй год после утверждения системы присуждения баллов, используемой до 2016 года. Британская группа Brotherhood of Man набрала 164 балла. Если разделить 17 голосующих стран, то получится 9,65.
 Глашатай от Швеции в знак поддержки ЛГБТ-сообщества в России надела кулон с радужным флагом (символ ЛГБТ-сообщества).
 В 2011 году Филипп Киркоров записал свою версию «La Voix» в дуэте с Анной Нетребко. Кавер получил название «Голос».
 Был выпущен сборник песен«Eurovision Song Contest 2009 ».  В него попали все 42  песни, принимавшие участие в конкурсе песни «Евровидение 2009». Официальный интернет-релиз сборника прошел 12 апреля 2009 года. На физических носителях он появился 1 мая того же года.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Евровидения
 Официальный перечень оборудования конкурса «Евровидения 2009»  
 Первый Канал Россия (организатор) 

 
Музыкальные фестивали Москвы